Livramentense – abitanti di Livramento de Nossa Senhora
Livramentense – abitanti di Livramento
Livramentense – abitanti di Nossa Senhora do Livramento